

Personnalités 

 Camille Jullian (1859-1933), historien, philologue et épigraphiste français ;
 Ginette Jullian (1917-1962), agent secret pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Guillermo (souvent francisé en Guillaume) Jullian de la Fuente  (1931-2008), architecte chilien ;
 Marcel Jullian (1922-2004), un écrivain, dialoguiste, scénariste et homme de télévision français ;
 Philippe Jullian (1919-1977), né Philippe Simounet, auteur, dessinateur et graveur français, petit-fils de l'historien Camille Jullian ;
 Yves Jullian (1920-1983), ingénieur et officier français, compagnon de la Libération.